Ассунсао (Асунсан) () — португальская фамилия и часть личного имени. Известные представители:

 Ассунсао, Маркос (род. 1976) — бразильский футболист;
 Ассунсао, Пауло (род. 1980) — бразильский футболист;
 Асунсан, Фабио (род. 1971) — бразильский актёр.